Pauli Jaks, né le  à Schaffhouse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il est le frère cadet de Peter Jaks, ancien attaquant du HC Ambrì-Piotta.

Carrière en club 
Révélé par Ambrì-Piotta, il est choisi par les Kings de Los Angeles en cinquième ronde ( au total) lors du repêchage d'entrée dans la LNH de 1991. Après deux saisons jouées en Suisse, il tente sa chance en Amérique du Nord. Il commence son aventure en Ligue internationale de hockey avec les Roadrunners de Phoenix. Le , il participe, durant deux périodes, à son seul match en Ligue nationale de hockey, avec les Kings. Il est le premier Suisse formé dans son pays à avoir griffé la glace de la plus importante ligue du monde.

Il rentre par la suite en Suisse, et plus précisément dans son club formateur. Poussé vers la sortie, il rejoint, lors de la saison 2004-2005 le club de l'Emmental des SCL Tigers, puis, à cause de l'arrivée de Martin Gerber, il part pour la Russie et Avangard Omsk. 

Après une ultime saison, tronquée par la banqueroute de Forward Morges, il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Pauli Jaks a disputé le championnat d'Europe junior 1990, deux mondiaux juniors en 1991 et 1992 et trois mondiaux sénior en 1996, 1999 et 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 8 || 316 ||  || 5,42 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1990-1991 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 22 ||  ||  || 4,91 ||  || 0 ||  || 4 ||  ||  || 6,52 ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 33 ||  ||  || 3,06 ||  || 2 ||  || 9 ||  ||  || 3,78 ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 29 ||  ||  || 3,32 ||  || 0 ||  || 9 ||  ||  || 3,41 ||  ||  || 
|-
|1993-1994 || Roadrunners de Phoenix || LIH
| 33 ||  ||  || 3,54 || 89,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1994-1995 || Kings de Los Angeles|| LNH 
| 1 || 40 ||  || 3 ||90,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1994-1995 || Roadrunners de Phoenix || LIH
| 15 || 635 ||  || 4,15 || 87,3 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1995-1996 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 32 ||  ||  || 3,5 ||  || 0 ||  || 4 ||  ||  || 6,52 ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 42 ||  ||  || 3,59 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 30 ||  ||  || 4,26 ||  || 0 ||  || 3 || 169 ||  || 4 ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 42 ||  ||  || 2,21 ||  || 0 ||  || 15 || 915 ||  || 2,01 ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 39 ||  ||  || 2,50 ||  || 3 ||  || 9 || 485 ||  || 2,98 ||   || 1 ||
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 38 ||  ||  || 2,89 ||  || 6 ||  || 5 || 320 ||  || 0,94 || || 3 ||
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 41 ||  ||  || 2,51 ||  || 4 ||  || 6 || 391 ||  || 2,3 ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 36 ||  ||  || 2,86 ||  || 2 ||  || 4 || 240 ||  || 3,77 ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 26 ||  ||  ||3,2 ||  || || || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || SCL Tigers || LNA
| 21 ||  ||  || 3,69 ||  || 0 ||  || 6 || 333 ||  || 3,42 ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Avangard Omsk || Superliga
| 8 || 418 ||  || 2,29 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2005-2006 || Genève-Servette || LNA
| 1 || 29 ||  || 10,34 || ||0 || || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2005-2006 || Forward Morges || LNB
| 10 ||  ||  0 || 3,4 || ||0 ||  || - || - || - || - || - || - || - 

|1990|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe -18 ans
| 4 || || || 5,77 || 77,5 || ||  || 
|-
|1991|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans 
| 5 ||  ||  || 5,00 ||  ||  ||  ||
|-
|1992|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans
| 5 || || ||6,20||82,8 || ||||
|-
|1996||||Championnat du monde B
| 1 || || || 1,00||94,4 || ||||
|-
|1999|| Suisse||Championnat du monde
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2000|| Suisse||Championnat du monde
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Naissance à Schaffhouse
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Forward Morges Hockey Club
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Gardien de but de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace